The Reverend est le nom de plusieurs artistes :
 The Rev, batteur de la formation heavy metal américaine Avenged Sevenfold
 Reverend Gary Davis, guitariste et chanteur de blues, de ragtime et de gospel